

Каррен — місто, штат Вісконсин
 Каррен — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Карен